Щавница:

 Щавница — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Новотаргский повят.
 Щавница — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Новотаргский повят, Малопольское воеводство.